Nogometni turnir na MI 1975. održavao se u Alžiru u Alžiru od 24. kolovoza do 6. rujna.

Konačni poredak 

 

Nogomet na Mediteranskim igrama
Nogomet u Alžiru